Capanica är ett släkte av fjärilar. Capanica ingår i familjen signalmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Signalmalar
Capanica